„Hatsushimo” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Hatsushimo” – niszczyciel typu Kamikaze z okresu I wojny światowej
 „Hatsushimo” – niszczyciel typu Hatsuharu z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy japońskich okrętów